Stéphane Ficher, dit Fich, un dessinateur de bande dessinée belge ;  
 Alfred Fich ;  
 Charlotte Fich (1961-), actrice danoise ;     
 Ove Fich, une personnalité politique et un physicien danois.

Voir aussi 
 Fiche